Ćatići est un toponyme qui peut désigner :
Ćatići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Banovići, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Ćatići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Visoko, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Voir aussi 
Čatići